Die Oberrauch-Gruppe ist ein italienisches Familienunternehmen mit verschiedenen Unternehmenszweigen. Hierzu zählen u. a. die Sportler AG, eine der größten Sporthandelsketten Europas, und die Oberalp AG, einer der größten Sporttextilienhersteller. Die Unternehmensgruppe betreibt auch die größte Photovoltaikanlage Südtirols mit einer Gesamtleistung von jährlich über 2.000 MWh, welche die Leitner Solar AG aus Bruneck errichtete.

Unternehmen

Sportler AG 
Die Sportler AG ist eine Sportfachhandelskette mit Hauptsitz in Bozen (Südtirol) und war das erste Unternehmen der heutigen Oberrauch-Gruppe. Das 1977 gegründete Unternehmen ging aus dem bereits seit etwa 1850 betriebenen Textilgroßhandel mit Import- und Export von Anton Oberrauch hervor und betreibt aktuell (Stand 2014) 20 Filialen in der autonomen Region Trentino-Südtirol, in Nordostitalien und im österreichischen Tirol und Vorarlberg. 2009 erwirtschaftete allein die Sportler AG 85,5 Millionen Euro und beschäftigte 479 Mitarbeiter. Die Kernbereiche des Sporthandelshauses umfassen sämtliche Sportarten, welche eng mit den Alpen verbunden sind. Das größte Ladengeschäft der gesamten Kette befindet sich in Innsbruck und ist auch gleichzeitig das größte Geschäft für den Alpinsport in Tirol.

1977 gründeten die beiden Brüder Georg und Heiner Oberrauch das Unternehmen Sportler in Bozen. Ab 1994 eröffnete das Unternehmen auch Filialen außerhalb Italiens. 1990 übernahm der damals noch ausschließliche Großhändler und Filialist die Marke Salewa vollständig, die er bereits seit 1983 in Italien mit der Oberalp AG-SpA exklusiv vertrieb. Nachdem 1999 der Skitourenbindungshersteller silvretta und 2003 auch der Skitourenausrüster Dynafit übernommen worden waren, wurden der produzierende Unternehmenszweig und die verschiedenen Modehäuser in der Oberalp AG zusammengefasst und neu aufgestellt. 2003 gründete das Unternehmen den Einkaufsverbund Sport Alliance International, den führenden Supporter-Marketing-Dienstleister Europas. 2014 übernahm mit nur 24 Jahren Jakob Oberrauch die Leitung des Unternehmens von seinem Vater Georg Oberrauch.

Oberalp AG 

Neben der Handelskette Sportler AG ist die Oberalp AG der grundlegende Bestandteil und wichtigste Distributor der Oberrauch-Gruppe, zu welcher auch die Oberalp AG (mit den Handelsmarken Salewa, Silvretta, Dynafit usw.), die Firma Oberrauch Zitt mit Modegeschäften in der Bozner Laubengasse, in Meran und in Vintl, das Modehaus Globus mit Filialen in der Bozner Altstadt, in Meran, in Brixen und in Bruneck sowie mit Porticus P8 mehrere Filialen z. B. in Bozen und Vintl gehören.

Die Oberalp AG produziert und vertreibt weiterhin die Marken ICEPEAK, BARTS, GAASTRA, Löffler und Timezone. Eng kooperiert wird dabei außerdem mit Herstellern bzw. Marken wie Speedo, Rip Curl aus dem australischen Torquay und Lutha.

Bergzeit GmbH 
Die Bergzeit GmbH ist ein 1999 gegründeter deutscher Händler für Outdoor- und Bergsport-Artikel, sowie Erlebnis- und Kursveranstalter mit Sitz in Otterfing. Neben dem Onlineshop besitzt das Unternehmen auch zwei stationäre Filialen in Gmund/Moosrain und Holzkirchen/Großhartpenning. Seit 2012 gehört das Unternehmen zur Oberrauch-Gruppe. Bergzeit beschäftigt rund 330 Mitarbeiter und hat im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von mehr als 120 Millionen Euro erwirtschaftet.

Weitere Unternehmen der Gruppe 
 Oberrauch Zitt (ältestes Unternehmen der Gruppe) mit Lodenwelt Vintl und Portikus P8
 Globus Mode
 Feinkäserei Capriz (Capriz GmbH)

Literatur 
 Hans H. Hinterhuber, Harald Pechlaner und Kurt Matzler: Industrie Erlebnis Welten, Vom Standort zur Destination, Erich Schmidt Verlag, 2001, ISBN 3503-0601-54, S. 271 ff.

Einzelnachweise

Weblinks 
 SPORTLER AG-Website
 

Unternehmen (Bozen)
Sportartikelhersteller
Produzierendes Unternehmen (Italien)
Gegründet 1979
Handelsunternehmen (Italien)